Бо́бич (, , , ) — фамилия южно-славянского происхождения. Известные носители:

 Бобич, Бернардо (?—1694/5) — хорватский художник.
 Бобич, Любинка (1897—1978) — сербская актриса.
 Бобич, Мирьяна (род. 1959) — сербская писательница.
 Бобич, Флориян (1913—1942) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Бобич, Фреди (род. 1971) — немецкий футболист. Чемпион Европы 1996 года

См. также 
 Бобичи
 Бобичич